Ларри Коннор (; род. 07.01.1950) — американский бизнесмен, филантроп, инвестор, космический турист.

Образование 
Ларри Коннор окончил с отличием в 1972 году Университет Огайо в городе Афины (Огайо).

Предпринимательская и благотворительная деятельность 
С 1982 по 1990 год Коннор владел Orlando Computer Corp. Компания предоставляла оборудование и программное обеспечение для предприятий.

В 2003 году Коннор основал инвестиционную фирму в сфере недвижимости  Connor Group. В течение следующих 18 лет активы Connor Group выросли со $100 млн до $3,5 млрд.

Коннор -соучредитель First Billing Services, платформы онлайн-платежей и обработки счетов.

В 2007 году Коннор основал Connor Group Kids & Community Partners, для обслуживая обездоленных молодых людей в сообществах, где работает Connor Group.

Во время пандемии Covid-19 Коннор приложил усилия, чтобы помочь смягчить последствия пандемии для своих сотрудников. 23 апреля 2020 года он пожертвовал 1,6 миллиона долларов в качестве бонусов своим партнерам, которые были предоставлены тем, кто получал зарплату менее 150 000 долларов в год. Он также согласился финансировать расходы по уходу за детьми и расширил кредитную программу, спонсируемую компанией.

Увлечения 
Коннор — частный пилот и автогонщик, участвующий в многочисленных соревнованиях по высшему пилотажу, в гонках по бездорожью и кольцевых гонках. Он совершил погружения в Марианской впадине в 2021 году. Его цель состояла в том, чтобы посетить самую глубокую часть океана, а затем отправиться в космос в течение года.

Космический полет 
В январе 2021 года было объявлено, что Ларри Коннор получил место космического туриста в качестве пилота миссии SpaceX AX-1 Миссия стартовала 8 апреля 2022 года и продолжалась 17 дней 1 час 49 минут. Это был первый полностью туристический полет на Международную космическую станцию.В рамках своей космической миссии Коннор доставил клетки сердца на Международную космическую станцию для проведения исследований старения в условиях микрогравитации.

Примечания 

Астронавты США